«Se a vida é (That’s the Way Life Is)» () — песня британской поп-группы Pet Shop Boys. В августе 1996 года она вышла синглом, достигла восьмого места в британском музыкальном чарте и продержалась в его ТОР40 до ноября.

Являлась одной из самых проигрываемых песен на английском радио в 1996 году.

В 1997 году сингл вышел в США; его А-сторона содержала также другую песню из альбома «Bilingual» — «To Step Aside».

Список композиций

7" (Parlophone) / R 6443 (UK) 

 «Se A Vida E (That’s The Way Life Is)» (4:02)
 «Betrayed» (5:18)

CD (Parlophone) / CDR 6443 (UK) 

 «Se A Vida E (That’s The Way Life Is)» (4:02)
 «Betrayed» (5:18)
 «How I Learned To Hate Rock’n'Roll» (4:40)
 «Se A Vida E» (Pink Noise Mix) (5:37)

CD (Parlophone) / CDRS 6443 (UK) 

 «Se A Vida E» (Mark Picchiottis Deep And Dark Vocal) (7:58)
 «Se A Vida E» (Mark Picchiottis Shelter Dub) (8:40)
 «Se A Vida E» (Deep Dish Liquid Mix) (9:57)
 «Se A Vida E» (Deep Dish Dub) (11:45)

CD (Atlantic) / 85430-2 (US) 

 «Se A Vida E (That’s The Way Life Is)» (4:02)
 «Se A Vida E» (Mark Picchiottis Deep And Dark Vocal) (7:58)
 «To Step Aside» (3:48)
 «To Step Aside» (Ralphi’s Disco Vox) (9:07)
 «The Calm Before The Storm» (2:45)
 «Betrayed» (5:17)

CD (Atlantic) / n/a (US) 

 «To Step Aside» (Hasbrouk Heights Mix) (8:59)
 «To Step Aside» (Hasbrouck Heights Radio Mix) (4:08)
 «To Step Aside» (Quiet Mix) (3:46)
 «To Step Aside» (Brazilian Anthem Dub) (9:00)
 «To Step Aside» (Champagne Beats) (3:57)
 «To Step Aside» (Acapella — Verse 1 Chorus) (1:06)
 «To Step Aside» (Acapella — Verse 2 Chorus) (0:58)
 «To Step Aside» (Acapella Bridge) (0:18)
 «To Step Aside» (Acapella — Verse 3 Chorus) (1:19)

2x12" (Parlophone) / 12RD 6443 (UK) 

 «Se A Vida E» (Mark Picchiottis Deep And Dark Vocal) (7:58)
 «Se A Vida E» (Mark Picchiottis Deep And Dark Instrumental) (7:58)
 «Se A Vida E» (Mark Picchiottis Shelter Dub) (8:40)
 «Se A Vida E» (Deep Dish Liquid Mix) (9:57)
 «Se A Vida E» (Pink Noise Mix) (5:37)
 «Se A Vida E» (Deep Dish Dub) (11:45)
 «Se A Vida E» (Radio Mix) (4:01)

2x12" (Atlantic) / 85430-0 (US) 

 «Se A Vida E» (Mark Picchiottis Deep And Dark Vocal) (7:58)
 «Se A Vida E» (Deep Dish Liquid Mix) (9:57)
 «To Step Aside» (Ralphi’s Disco Vox) (9:07)
 «To Step Aside» (Hasbrouk Heights Mix) (8:59)
 «To Step Aside» (Davidson Ospina Dub) (7:30)
 «To Step Aside» (Ralphi’s Old School Dub) (7:33)
 «To Step Aside» (Brutal Bill Mix) (7:30)
 «To Step Aside» (Ralphi’s House Vox) (7:32)

12" (Speciality Records) / DMD-2412 (US) 

 «To Step Aside» (Brutall Bill Mix 2) (10:03)
 «To Step Aside» (Quiet Mix) (3:46)
 «To Step Aside» (Ralphi’s Old School Dub 2) (9:14)
 «To Step Aside» (Davidson Ospina Dub 2) (7:29)

Высшие позиции в чартах

Источники 
 Дискография Pet Shop Boys

Песни Pet Shop Boys
Песни, написанные Нилом Теннантом
Песни, написанные Крисом Лоу
Синглы Parlophone
Синглы Atlantic Records